Открытый чемпионат Коннектикута — женский профессиональный теннисный турнир, проводимый в августе в Нью-Хейвене (США) на хардовых кортах местного комплекса Cullman-Heyman Tennis Center. С 2009 года женский турнир относится к премьер-серии WTA с призовым фондом в 799 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 30 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

История 

Женский турнир
В 1948 году был впервые организован Чемпионат США на твёрдых кортах среди женщин (), первые три года проводившийся в городах Калифорнии параллельно с мужским Чемпионатом Тихоокеанского побережья. Затем турнир часто менял не только город, но и штат, в основном, однако, оставаясь в Калифорнии. В 1970 году, вскоре после начала Открытой эры в теннисе, турнир был отменён и возобновлён только в 1988 году, сразу став частью реформированного WTA-тура в ранге турнира IV категории. Первые несколько розыгрышей возрождённого чемпионата прошли на кортах Сан-Антонио, Техас, после чего, сменив за короткий срок три места и поднявшись до уровня II категории, турнир с 1998 года обосновался в Нью-Хейвене с новым титульным спонсором, компанией Pilot Corporation.

Мужской турнир
Мужской профессиональный турнир Volvo International был впервые проведён в 1973 году в Бреттон-Вудз (Нью-Хэмпшир). В течение десяти лет с 1975 года турнир проводился в городе Норт-Конвей в том же штате, затем пять лет в Страттон-Маунтин (Вермонт) и, наконец, в 1990 году переехал в Нью-Хейвен, где стал частью реформированного ATP-тура как турнир средней категории, ATP Championship Series. Контракт с фирмой Volvo оставался в силе до 1996 года, а затем роль спонсора взяла на себя компания Pilot. Однако после того, как в 1998 году в Нью-Хейвен был перенесён также и женский турнир, спонсором которого стала та же фирма, проведение мужского турнира было прекращено.

Совместный турнир
В 2005 году Теннисная ассоциация США выкупила у Нью-Йорка права на мужской теннисный турнир базовой категории ATP International, проводившийся там под эгидой банка Toronto-Dominion. Турнир был перенесён в Нью-Хейвен и совмещён по времени проведения с женским турниром, образовав первый совместный турнир летнего сезона в Северной Америке, который должен был стать финальным турниром созданной год назад US Open Series перед началом Открытого чемпионата США. Спонсором обоих турниров с этого момента является компания Pilot.

В 2009 году вследствие реформы турнирных сеток обоих профессиональных туров и мужской, и женский турнир получили новую категорию, примерно соответствовавшую их предыдущему месту в иерархии туров.

По окончании сезона 2010 года организаторы отказались от проведения мужского турнира, ссылаясь на нехватку финансирования после ухода титульного спонсора. Мужской турнир был перенесён в Уинстон-Сейлем, а женский в 2011 году заручился сначала поддержкой властей города, а затем — штата.

Победители и финалисты (с начала «Открытой эры») 
С начала Открытой эры трём участницам турнира удалось выиграть его по четыре раза; это сделали Штеффи Граф, Винус Уильямс, Каролина Возняцки и Лиза Реймонд, при этом Уильямс и Возняцки побеждали по четыре раза подряд. У мужчин с начала существования турнира по четыре победы в нём одержали также двое: Джимми Коннорс (три победы в одиночном разряде и одна в парах) и Брайан Готтфрид (все четыре раза в парном разряде). Коннорс выиграл в 1980 году и одиночный, и парный титулы.

Нескольким представителям республик бывшего СССР удавалось выиграть турнир на разных этапах его существования. Андрей Медведев, Евгений Кафельников, Николай Давыденко, Сергей Стаховский, Елена Бовина и Светлана Кузнецова становились чемпионами в одиночном разряде; Елена Лиховцева, Надежда Петрова и Ольга Говорцова первенствовали в парах.

Одиночный разряд

Парный разряд

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 Профиль турнира на сайте WTA 
 Архив результатов женских турниров в Нью-Хейвене на сайте ITF 
 Архив результатов мужских турниров в Нью-Хейвене на сайте ITF